Asola – apertura per bottoni
 Asola – città dell'India del distretto di Delhi Sud
 Asola – comune italiano in provincia di Mantova
 Asola – torrente in provincia di Macerata
 Giovanni Matteo Asola – compositore italiano
 L'asola – nome di un immaginario album di Lucio Battisti, inventato per un pesce d'aprile